Mann kan som auktorsförkortning betyda:

 Clive F. Mann
 Gustav Mann
 Horace Mann
 Josef Johann Mann
 Wenzeslaus Blasius Mann
 William M. Mann

Robotskapade auktorsförkortningar